L'Usurpateur est un film français d'André Calmettes et Henri Pouctal sorti en 1911.
 L'Usurpateur est un épisode de la série télévisée Angel diffusée à partir de 1999